Вечна табела свих олимпијских игара укључује све освајаче медаља на олимпијских игара од 1896. до 2012. године. Међународни Олимпијски комитет не издаје званичне табеле свих времена за све земље, али су дати резултати свих олимпијских игара.

Земље у табели су поређане по азбучном реду, а по жељи се могу поређати по било ком критеријуму.

Пошто је у 20. веку било настајања и нестајања држава додате су појединачне напомене у фуснотама. (нпр. Медаље Совјетског Савеза укључују освајаче медаља на Олимпијским играма од 1952—1988)

Иако МОК одређене олимпијске комитете препознаје као правне наследнике неких претходних (нпр. Олимпијски комитет Србије је наследио све медаље Југославија и СЦГ) у табели нису урачунате те медаље за новонастале државе. 

Имена држава које више не постоје су написана болдираним словима.

Последња промена је извршена после Олимпијских игара у Лондону 2012.

Земље освајача медаља

Земље које нису освојиле медаље 

После Олимпијских игара 2012. у Лондону, 73 од тренутних 204 Националних Олимпијских комитета није освајало медаље на Олимпијским играма.

Државе које више не постоје, и нису освајале медаље, а учествовале су на барем једним Олимпијским играма.

  Саар
  Родезија
  Јужни Јемен
  Северни Борнео

Референце

Литература 
 International Olympic Committee medal database
 Official Olympic Reports

Олимпијске игре
Олимпијске медаље